

Afryka 
 , Durban: uShaka Marine World (największe w Afryce)
 , Waterfront: Two Oceans Aquarium
 , East London: East London Aquarium

Ameryka Południowa 
 , San Clemente del Tuyú: Mundo Marino
 , Valencia: Valencia's Aquarium

Ameryka Północna 
  - Ontario, Niagara Falls: Marineland of Canada
  - Kolumbia Brytyjska, Victoria: Pacific Undersea Gardens >www<
  - Kolumbia Brytyjska, Vancouver: Vancouver Aquarium >www<
  - Dystrykt Kolumbii, Waszyngton: National Aquarium
  - Illinois, Chicago: Shedd Aquarium
  - Kalifornia, Monterey: Monterey Bay Aquarium
  - Floryda, Marineland: Marineland of Florida (założone w 1938)
  - Floryda, Fort Waton Beach: Gulfarium na Florydzie
  - Floryda, Miami: Miami Seaquarium
  - Floryda, Orlando: SeaWorld Orlando
  - Georgia, Atlanta: Georgia Aquarium (największe na świecie)
  - Nowy Jork, Riverhead: Atlantis Marine World (morski park rozrywki z pingwinarium, egzotarium i ptaszarnią z Amazonii, a także oceanarium i akwarium słodkowodnym >www<)
  - Nowy Jork, Nowy Jork: New York Aquarium, Brooklyn (założone w 1896, oceanarium i pingwinarium >www<)
  - Teksas, San Antonio – SeaWorld San Antonio (powierzchnia 100 ha)
  - Missouri, Springfield: Wonders of Wildlife Museum & Aquarium

Australia i Oceania 
 , Kingscote: Kangaroo Island Penguin Centre (pingwinarium z akwarium) >www<
 , Port Adelaide: The Seahorse Farm (akwarium wyspecjalizowane w konikach morskich) 
 , Perth: Aquarium of Western Australia, AQWA (największe na kontynencie) 
 , Gold Coast:  >www<
 , Sydney:  (założone w 1988) >www<
 , Melbourne: Melbourne Aquarium  >www<
 , Sunshine Coast:  >www<
 , Townsville: Great Barrier Reef Aquarium (Reef HQ) >www<
 , Manly: Oceanworld Manly >www<
  - Hawaje, Honolulu: Waikīkī Aquarium
  - Hawaje, Māʻalaea: Maui Ocean Center – Akwarium Rafy Koralowej (specjalizujące się w hodowli ryb raf koralowych)

Azja 
 , Szanghaj: Shanghai Ocean Aquarium
 , Hongkong: Ocean Park Hong Kong (morski park rozrywki założony w 1977, m.in. z oceanarium oraz kolejka górską >www<)
 , Okinawa: Okinawa Churaumi Aquarium (drugie co do wielkości na świecie, największe w Azji) 
 , Toba: Toba Aquarium >www<
 , Tokio: Tokio Sea Life Park w parku Kasai Rinkai
 , Nagoja: Port of Nagoya Public Aquarium (oceanarium) >www<
 , Kushimoto: Kushimoto Marine Park Center (park morski z akwarium oraz wieżą obserwacyjną pod morzem) >www<
 , Dubaj: Dubai Aquarium and Under Water Zoo (wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa)
 , Ejlat: „Coral World” - The Underwater Observatory Marine Park Eilat (tzw. Eilat Aquarium) >www<

Europa 
 , Wiedeń: Haus des Meeres >www<
 , Antwerpia: Aquatopia
 , Warna: Akwarium
 , Crikvenica: Aquarium Crikvenica >www<
 , Hirtshals: Oceanarium Morza Północnego w Hirtshals
 , Antibes: Marineland w Antibes (morski park rozrywki)
 , Brest: Océanopilis >www<
 , Le Croisic: Océanarium du Croisic >www<
 , Cherbourg: La Cité de la mer (Miasteczko Morza) >www<
 , Barcelona: L’Aquàrium de Barcelona >www<
 , Barcelona: Marineland Cataluña >www<
 , Walencja: Miasteczko Sztuki i Nauki „L’Oceanogràfic” (park edukacyjny i morski park rozrywki z oceanarium i delfinarium) >www<
 , Limenas Chersonisu: Cretaquarium
 , Harderwijk: Dolfinarium Harderwijk (największy w Europie morski park rozrywki) [>https://web.archive.org/web/20110411220153/http://www.dolfinarium.nl/en/dolphin/park.html<]
 , Rotterdam: Oceanium w Królewskim Ogrodzie Zoologicznym Diergaarde Blijdorp >www<
 , Amsterdam: akwarium w „Artis” - Królewskim Zoo w Amsterdamie (tzw. Artis Aquarium, założone w 1882) >www<
 , Kłajpeda: Litewskie Muzeum Morza ze skansenem rybackim, akwarium słono- oraz słodkowodnym, a także delfinarium (jedyne na wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego)
 , Malta: Malta National Aquarium >www<
 , Monako: Musée Océanographique de Monaco (Monakijskie Muzeum Oceanograficzne działające przy Instytucie Oceangoraficznym w Paryżu) >ww<
 , Berlin, Hauptstadt Zoo Aquarium - sukcesor legendarnego Aquarium Unter den Linden założonego w 1869 >www<
 , Berlin, AquaDom Sea Life Berlin (morski park rozrywki), największe na świecie akwarium cylindryczne >www<
 , Stuttgart, akwarium w ogrodzie botaniczno-zoologicznym Wilhelma >www<
 , Gdynia: Akwarium Gdyńskie (największe w Polsce)
 , Kraków: Aquarium i Muzeum Przyrodnicze PAN
 , Łódź: Akwarium w Łodzi 
 , Ochaby: Prehistoryczne Oceanarium w Dream Park Ochaby 
 , Hel: Fokarium w Helu
 , Kraków: w ramach egzotarium krakowskiego zoo) 
 , Warszawa: w ramach warszawskiego zoo
 , Wrocław: w ramach wrocławskiego zoo
 , Lizbona: Oceanário de Lisboa
 , Dafundo: Aquário Vasco da Gama >www<
 , Sztokholm: Skansen-Akvariet
 , Stambuł: Turkuazoo (największe w Europie, trzecie co do wielkości na świecie)
 , Londyn: Sea Life London Aquarium
 , Plymouth: National Marine Aquarium >www<
 , Budapeszt: Tropicarium Budapest
 , Genua: Acquario di Genova - w formie wioski morskiej z ogrodem botanicznym i muzeum >www<
 , Neapol: akwarium w Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli (otwarte w 1874, jako siódme akwarium publiczne w Europie)>www<

Zobacz też 
 Lista akwariów i oceanariów w Polsce
 Lista delfinariów
 Lista morskich parków rozrywki

Przypisy